Džombić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Džombić (* 1968), bosnisch-herzegowinischer Politiker der Allianz der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD) 
 Damir Džombić (* 1985), bosnischer Fußballspieler